Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

250e régiment d'infanterie
250e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires